Мисен — персонаж древнегреческой мифологии, спутник Одиссея.
 (4828) Мисен — типичный троянский астероид Юпитера, движущийся в точке Лагранжа L5, в 60° позади планеты.